Duidagrasgors
 Kleine grasgors
 Wigstaartgrasgors
 Witbrauwgrasgors